Cotton Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Island (Florida)
 Cotton Island (Missouri)
 Cotton Island (New York)
 Cotton Island (North Carolina)
 Cotton Island (South Carolina)
 Cotton Island (Wisconsin)